Prefect steht für:
 Avro Prefect, Navigationstrainer-Flugzeug, siehe Avro 626 #Avro Prefect
 Ford Prefect, Automodell der Marke Ford
 Ford Prefect, Romanfigur in Per Anhalter durch die Galaxis
 The Prefect, Science-Fiction-Roman von Alastair Reynolds, siehe Aurora (Alastair Reynolds)